Tusa steht für:

 Tusa, Stadt auf Sizilien
 Tusa (Sălaj), Dorf der Gemeinde Sâg im Kreis Sălaj, Rumänien

Tusa ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Tusa (1900–1982), Schweizer Cellist und Komponist
 Erzsébet Tusa (1928–2017), ungarische Pianistin
 Frank Tusa (* 1947), US-amerikanischer Jazzbassist
 John Tusa (* 1936), britischer Radio- und Fernsehjournalist
 Sebastiano Tusa (1952–2019), italienischer Archäologe
 Vincenzo Tusa (1920–2009), italienischer Klassischer Archäologe

TuSA steht als Abkürzung für:
 Turn- und Sportabteilung, siehe DJK TuSA 06 Düsseldorf

Abkürzung